Перечень моделей, принимавших участие в ежегодных показах Victoria's Secret Fashion Show, начиная с первого шоу, которое состоялось в 1995 году.

«Ангелы» Victoria's Secret (декабрь 2020) 

«Ангелы» Victoria’s Secret — наиболее известные модели, являющиеся лицами бренда и принимающие участие в шоу, не проходя предварительных кастингов. 

 Жирным шрифтом выделены имена действующих «ангелов» Victoria's Secret.

Модели Victoria's Secret 

Модели, не имеющие контракта с брендом. Утверждаются для участия в шоу по итогам кастинга моделей, проходящего в два этапа.

Примечания

Ссылки 

 Модели Victoria's Secret www.who2.com
 VS All Access (био, интервью, мероприятия, медиа) victoriassecret.com
 Все модели из России и бывшего СССР - участницы шоу VICTORIA's SECRET 1998-2007
 Все модели из России и бывшего СССР - участницы шоу VICTORIA's SECRET 2008-2015

Victoria’s Secret